«Flames» () ― песня французского диджея и продюсера Дэвида Гетты при участии Сии. Она была выпущена 22 марта 2018 года компанией What a Music в качестве третьего сингла с седьмого студийного альбома Гетты, 7. Песня стала седьмой совместной работой Гетты и Сии. Песня принесла Сии номинацию на премию ARIA Music Awards 2018 года в категории Лучшая исполнительница.

Музыкальное видео
Лирическое видео на песню было выпущено 22 марта 2018 года. Режиссером стал Джо Рубинштейн. Официальное музыкальное видео на песню было выпущено 5 апреля 2018 года на YouTube. Клип снят в жанре Уся и демонстрирует восточные единоборства. В роли борцов снялись Лорен Мери Ким, Кортни Чен и Эрин Ву, а в роли учителя ― Дэнни Трехо. Режиссером клипа выступил Лиор Молчо.

Критика
Песня была хорошо принята музыкальными критиками. Ройзин О'Коннор из газеты The Independent написала: Этот трек ― классика Сии, на первом плане ее невероятный голос и мощный припев. Этот трек демонстрирует зрелость, которую Сиа привнесла в предыдущие треки Гетты. Сайт edm.com написал:В очередной раз Гетта демонстрирует свои навыки в создании крупного хита в стиле хаус, готового захватить радиостанции по всему миру. Майк Найд из журнала Idolator назвал песню вдохновляющим гимном, дополненным зажигательной постановкой и потрясающим вокалом. Бриттани Спанос из журнала Rolling Stone описала песню как поднимающую настроение: В этой песне Гетта выбрал менее клубный звук. Песня звучит более серьезно, так как в ней Сиа подбадривает человека, пережившего трудное время.

Трек-лист

Digital download
"Flames" – 3:15

Digital download – Acoustic
"Flames" (Acoustic) – 3:52

Digital download – Remixes
"Flames" (Robin Schulz Remix) – 3:28
"Flames" (Leandro Da Silva Remix) – 5:45

Digital download – Remixes EP
"Flames" (David Guetta Remix) – 6:08
"Flames" (Tepr Remix) – 3:52
"Flames" (Pink Panda Remix) – 3:48
"Flames" (Sylvain Armand Remix) – 4:32
"Flames" (Vladimir Cauchemar Remix) – 3:24
"Flames" (Extended) – 4:51

Digital download – Remixes 2 EP
"Flames" (Aazar Remix) – 2:52
"Flames" (Two Can Remix) – 2:28
"Flames" (Tom Martin Remix) – 3:27
"Flames" (Igor Blaska Remix) – 4:58

Digital download – Remixes
"Flames" (Extended) – 4:51
"Flames" (David Guetta Remix) – 6:08
"Flames" (Leandro Da Silva Remix) – 5:45
"Flames" (Pink Panda Remix) – 3:48
"Flames" (Tepr Remix) – 3:52
"Flames" (Robin Schulz Remix) – 3:28
"Flames" (Two Can Remix) – 2:28
"Flames" (Aazar Remix) – 2:52
"Flames" (Sylvain Armand Remix) – 4:32
"Flames" (Igor Blaska Remix) – 4:58
"Flames" (Vladimir Cauchemar Remix) – 3:24
"Flames" (Tom Martin Remix) – 3:27
"Flames" (Instrumental) – 3:15

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Давида Гетта
Песни Сии
Песни, написанные Сией
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши